Kronlund ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kronlund (* 1971), schwedischer Songwriter und Musikproduzent
 Carl August Kronlund (1865–1937), schwedischer Curler